Amerikai Egyesült Államok
Murdo (Dél-Dakota)
Murdo (Texas)